Паксиломматиды  — подсемейство наездников семейства Ichneumonidae. Иногда рассматривают в ранге отдельного семейства Paxylommatidae (Паксиломматиды). Голарктика.

Распространение
Северная Америка (Неарктика) и северная Евразия (Палеарктика).

Описание 
Мелкие наездники, длина переднего крыла от 3 до 11 мм. Второй и третий тергиты брюшка подвижно соединены, а первые два стернита продольно разделены на 3 склерита. Жилкование отличается от ихневмоноидных наездников (Ichneumonoidea), редуцировано и более всего похоже на то, что наблюдается у некоторых муравьёв. Предположительно, паразитоиды других насекомых. Малоизученная группа, но личинки, по крайней мере, некоторых видов живут в муравейниках, хотя долгое время не было выяснено, они паразиты, мирмекофилы или случайные обитатели жилищ муравьёв.
В недавних статьях (Komatsu, Konishi, 2010; Gómez Durán, Achterberg, 2011) было описано заражение ими личинок муравьев, во время переноски их взрослыми особями. 

Список видов муравьёв, с которыми связаны наездники рода : Formica rufa, Formica rufibarbis, Formica rufopratensis, Formica sanguinea, Lasius affinis, Lasius alienus, Lasius brunneus, Lasius flavus, Lasius fuliginosus, Lasius grandis, Lasius niger, Myrmica scabrinodis, Tapinoma erraticum.

Список видов муравьёв, с которыми связаны наездники рода : 
Camponotus herculeanus, Formica rufa, Lasius brunneus, Lasius fuliginosus, Lasius nipponensis.

Систематика 
3 современных рода (около 15 видов) и 4 ископаемых рода из эоценового балтийского янтаря. В Европе 7 видов. Подсемейство Paxylommatinae ранее, в том числе, в советской и российской науке рассматривалось как семейство Paxylommatidae (Паксиломматиды) (или Pachylommatinae, или Hybryzontidae/-inae) и даже за пределами ихневмонид (в составе семейства бракониды).
Три ископаемых рода иногда выделяют в отдельное подсемейство Ghilarovitinae, а роды † и † в трибу Tobiasitini. В 2001 году был описан ещё один ископаемый род †

 Род  — 3 вида (1 вид в Европе)
 
 
 
 Род  — 3 вида (1 вид в Европе)
  
 
 
 Род  (=; ; ; ) — 5 видов в Европе и 2 в Неарктике
 
  — Канада, США
 
 
 
 
  — Канада, США
 Род † — эоцен (балтийский янтарь)
 †
 Род † — эоцен
 †
 Род † — эоцен
 †
 †
 Род †
 † — эоцен, саксонский 
и ровенский янтари

Примечания

Литература 
 Каспарян Д. Р. 1988. Новые таксоны ихневмоноидных наездников сем. Paxylommatidae (Hymenoptera, Ichneumonidae) из балтийского янтаря // Систематика насекомых и клещей. Л., "Наука". С. 125—131. (Тр. ВЭО, т. 70)
 van Achterberg C. (1999). The West Palaearctic species of the subfamily Paxylommatinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), with special reference to the genus Hybrizon Fallén. Zool. Med. Leiden 73(2): 13—28.
 Yu D.S., Horstmann K. Subfamily Paxylommatinae Förster, 1862 // Mem. Amer. Entomol. Inst. 1997. V. 58. Pt 2. P. 786—787.

Ссылки 
 Paxylommatinae Forster 1862. Home of Ichneumonoidea. taxapad.com
 Hybrizontinae Blanchard 1845. Home of Ichneumonoidea. taxapad.com
Ихневмониды
Подсемейства насекомых